TSP:
 TSP-1
 TSP
 Time Stamp Protocol

См. также 
 ТСП